PSOP steht für:
 Parti Socialiste Ouvrier et Paysan, ehemalige linkssozialistische Partei in Frankreich
 Phantom Share Option Plan, eine Form der Mitarbeiterbeteiligung (ähnlich Belegschaftsaktien)
 Plastic Small-Outline Package, ein Chipgehäuse in SO-Bauform

Abkürzung